

Cinema
Knockout - Resa dei conti (Haywire) – film del 2011 diretto da Steven Soderbergh

Televisione
Haywire - La spiaggia dei giorni felici (Haywire) – film TV del 1980 diretto da Michael Tuchner

Musica
Haywire – gruppo musicale hard rock canadese
Haywire – EP del 1985 dell'omonimo gruppo canadese
Haywire – album del 1994 di Chris LeDoux
Haywire – album del 2010 di Josh Turner
Haywire – album mixtape del 2009 del rapper Hopsin
Haywire 2 – album mixtape del 2011 del rapper Hopsin

Personaggi immaginari
Charles "Haywire" Patoshik – personaggio della serie televisiva Prison Break
Haywire – personaggio minore dei Marvel Comics